Smithers ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Smithers (* 1992), mexikanischer Eishockeyspieler
 Don Smithers (* 1933), Musikhistoriker
 Joy Smithers (* 1963), australische Schauspielerin
 Nathaniel B. Smithers (1818–1896), US-amerikanischer Politiker
 Peter Smithers (1913–2006), britischer Politiker, Botaniker und Generalsekretär des Europarates
 Reay Smithers (1907–1987), südafrikanischer Zoologe
 William Smithers (* 1927), US-amerikanischer Schauspieler

Smithers ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Waylon Smithers, eine Figur bei den Simpsons

Smithers ist der Name eines Ortes in Nordamerika:
 Smithers (British Columbia)
 Smithers (West Virginia)